R 109 oder R-109 steht für:

 Reichsstraße 109, heute Bundesstraße 109
 R 109, Regelung für runderneuerte Reifen für Lkw und ihre Anhänger, siehe ECE-Regelungen #Liste der dem Übereinkommen vom 20. März 1958 angeschlossenen Regelungen
 R-109, sowjetisches Tornisterfunkgerät
 R-109 Bris, sowjetisches Raketenschnellboot, siehe Infobox in Tarantul-Klasse #Projekt 12411 (Tarantul III)

Abkürzung